Влади́мир Никола́евич Аки́мов — , профессор, доктор физико-математических наук, заведующий кафедрой высшей математики МБФ РНИМУ.

Биография 
С 1959 по 1965 год учился в Московском Физико-Техническом институте по специальности «Математическая физика и атомная спектроскопия».

В 1969 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Квантовая теория поля в процессах множественного рождения элементарных частиц», а в 1990 году - докторскую на тему «Флуктуационная электромеханика липидных мембран».

Декан МБФ РНИМУ  с 1993 по 1995 гг.

Область научных интересов: теоретическая биофизика.

Из библиографии 
 Учебные пос.
 Акимов В.Н., Попов В.Я. Интегрирование функций одной переменной. Определённый интеграл учеб. пос. // РНИМУ, 2010.
 Акимов В.Н., Попов В.Я. Интегрирование функций одной переменной. Неопределённый интеграл учеб. пос. // РНИМУ, 2011.
 Акимов В.Н. Дифференциальные уравнения // РНИМУ, 2019

Ссылки 
 Акимов В.Н. (о нём, как зав. каф. высш. математики) // РНИМУ
 Акимов Владимир Николаевич

Примечания 

Преподаватели РГМУ